Niemcy:
 Illmensee – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Sigmaringen
 Illmensee – jezioro

Osoby:
 Karl Illmensee – austriacki biolog